pascal (eenheid), de SI-eenheid van druk
 Pascal (programmeertaal), een programmeertaal
 PASCAL (computer), een computer gebouwd door Philips
 Pascal (auto), een voormalig Frans automerk (ca. 1902)
 Pascal (druif), een druivensoort

Personen:
 Étienne Pascal (1588-1651), Frans jurist en wiskundige
 Blaise Pascal (1623-1662), Frans wis- en natuurkundige naar wie de eenheid van druk en de driehoek van Pascal vernoemd zijn, christelijk filosoof, theoloog en apologeet
 Gisèle Pascal (1923-2007), Frans actrice
 Jean-Claude Pascal (1927-1992), Frans zanger
 Ertha Pascal-Trouillot (1943), voormalig president van Haïti
 Liesbeth Pascal-de Graaff (1946), Nederlands roeister
 Adam Pascal (1970), Amerikaans acteur en zanger
 Pascal (voornaam), voornaam

Zie ook 
 wet van Pascal, een natuurkundige wet van Blaise Pascal
 stelling van Pascal, een meetkundige stelling van Blaise Pascal
 driehoek van Pascal, een getallendriehoek van Blaise Pascal
 Gok van Pascal, een argument om in God te geloven